A 21 115-ös számú mellékút egy rövid, alig több mint egy kilométer hosszú, öt számjegyű mellékút, Pest megye északkeleti részén; fő szerepe, hogy Domony község számára biztosít közlekedési kapcsolatokat.

Nyomvonala 

A 3-as főútból ágazik ki, az annak 41-es kilométerénél lévő körforgalmú csomópontból, északnyugat felé, Bag közigazgatási területén. Ugyanebből a körforgalomból indul, az átellenes oldalon a 3105-ös út, amely Bag központjába, onnan tovább Turára vezet. Bag területét az út körülbelül 750 méter után hagyja el. Domony központjáig, nagyjából a 2+200-as kilométerszelvényéig majdnem nyílegyenesen halad északnyugat felé, majd ott északkeleti irányba fordul.

A község házait elhagyva keresztezi a Galga folyását, majd harmadik kilométerén is túljutva, gyors egymásutánban – alig száz méteren belül – kiágazik belőle északkelet felé az Iklad-Domony megállóhelyra vezető 21 318-as út, keresztezi Domony és Iklad községhatárát és a balassagyarmati vasutat, végül a 2108-as útba torkollva ér véget, az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 3,115 kilométer megtétele után, már Iklad területén.

Települések az út mentén 
 Bag
 Domony
 Iklad

Források 

 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. április 17.

Jegyzetek 

21115
Bag